Красний Гай — колишнє село в Борівському районі Харківської області.
 Красний Гай — село в Новозибковському районі Брянської області РФ.
 Красний Гай — хутір в Мистовському районі Краснодарського краю РФ.